Genjo Sanzo es un personaje del manga y anime Saiyuki. El nombre significa tripitaka en sánscrito, un título dado a monjes de alto rango. Su seiyū es Seiki Toshihiko

Descripción 
La personalidad de Sanzo no guarda ningún parecido con la del monje de la historia de Viaje al Oeste. Es una persona fría y egoísta, además de ser violento y orgulloso. Demuestra pocas veces sus verdaderas emociones y siempre está dispuesto  amenazar con su arma (una Smith & Wesson) a cualquiera que lo moleste salvo Hakkai. Habitualmente se le ve fumando o bebiendo, lo que cuestiona su autenticidad como monje.

Tiene 23 años y su fecha de nacimiento es el 29 de noviembre. Pesa 64 kg y mide 1.77 m

Personajes de manga y anime